Бекири — может значить фамилия, топоним или другое:

Персоналии 
 Бекири, Албан (род. 1994) — албанский боксёр.
 Бекири, Ардженд (род. 1975) — северомакедонский футболист, нападающий, тренер.
 Бекири, Эльвин (род. 1980) — албанский футболист, защитник.

Населённые пункты 
 Бекири — деревня и супрефектура в Чаде.

Имя 
 Бекир — албанское или турецкое имя.

См. также 
 Бечири
 Бекиров